Terna kan avse:

 Þerna, ett isländskt berg.
 Terna, ett företag ansvarig för Italiens stamnät för el.